Ассамштадт () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Майн-Таубер.  Население составляет 2056 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,20 км². Официальный код  —  08 1 28 006.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга